Brumby Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Brumby Creek (Ashburton River), Nebenfluss des Ashburton River (Indischer Ozean) in Western Australia
 Brumby Creek (Claude River), Nebenfluss des Claude River in Queensland
 Brumby Creek (Hodgson River), Nebenfluss des Hodgson River im Northern Territory
 Brumby Creek (Oakover River), Nebenfluss des Oakover River in Western Australia